Ch’ŏllima (oder Chollima) steht für:
 Ch’ŏllima, ein geflügeltes Pferd aus der koreanischen Mythologie

Ort
 Chollima-guyok, ein Teil der nordkoreanischen Stadt Namp’o

Verkehrswesen in Nordkorea
 Chollima-Straße, eine Hauptverkehrs-Straße in Pjöngjang
 Ch’ŏllima-Linie, eine der beiden Linien der Metro Pjöngjang
 Ch’ŏllima-9.25, ab den 1960er-Jahren gebauter nordkoreanischer Oberleitungsbus
 Ch’ŏllima-90, ab 1990 gebauter nordkoreanischer Oberleitungsbus 
 Ch’ŏllima-091, ab 2010 gebauter nordkoreanischer Oberleitungsbus
 Ch’ŏllima-2000 und Ch’ŏllima-804, Traktorenmodelle aus dem Kŭmsŏng-Traktorenwerk

Weitere Bedeutungen:
 Ch’ŏllima (Magazin), ein nordkoreanisches Bildungsmagazin
 Ch’ŏllima Stahlwerke, ein staatliches Stahlwerk in Namp’o, Nordkorea
 Ch’ŏllima (Website), eine ehemalige nordkoreanische Wirtschaftswebseite
 Ch’ŏllima-Statue, ein Monument in Pjöngjang
 Spitzname der nordkoreanischen Fußballnationalmannschaft